Huata est un nom propre ou commun qui peut désigner :

 Un groupe français de heavy metal formé en 2006 ;
 Un village et un district de la province d'Huaylas, dans la région d'Ancash, au Pérou ;
 Un district de la province du Puno, au Pérou ;
 Un ancien membre du Parlement de Nouvelle-Zélande, fervent défenseur des droits des Maori.